Saint-Lunaire  es una población y comuna francesa, situada en la región de Bretaña, departamento de Ille y Vilaine, en el distrito de Saint-Malo y cantón de Dinard.

Demografía

Referencias

Enlaces externos
 INSEE

Saint Lunaire